Кияма:
 Кияма (яп. 基山町 Кияма-тё:?) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Мияки префектуры Сага.
 Кияма ( —  день стояния) — в исламской эсхатологии день Божьего суда, когда все люди получат воздаяние за свои дела.
 Аль-Кияма — семьдесят пятая сура Корана.